Daniik Gridnev (2 de fevereiro de 1986) é um futebolista profissional russo, meia, milita no FC Krylya Sovetov Samara.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Krylia Sovetov